Сергей Стечкин: Стечкин, Сергей Яковлевич (1864—1913) — русский журналист, публицист и писатель-фантаст.
 Стечкин, Сергей Борисович (1920—1995) — математик, профессор МГУ; сын Бориса Сергеевича Стечкина.